Пасо де Арена има више значења:

 Пасо де Арена (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо де Арена (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику